Grand Prix 2005 − profesjonalny turniej snookerowy. Była to dwudziesta trzecia edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem drugi rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2005/2006.

Mecze rozegrane zostały w dniach 8-16 października 2005 roku.

Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale przegrał ze Szkotem, Johnem Higginsem.

Drabinka fazy pucharowej

Górna połówka

Dolna połówka

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Turniej Grand Prix w serwisie 147.pl

World Open (snooker)
2005 w sporcie
2005 w Anglii
Preston